TYC puede referirse a:
 La Comisión Juvenil de Texas (Texas Youth Commission).
Torneos y Competencias (TyC), empresa audiovisual argentina, que opera los canales TyC Sports y TyC Max.
TYC es la abreviatura con la que se designan las estrellas del Catálogo Tycho.